Иван Иванович Го́лодов — заместитель министра нефтяной промышленности СССР, управляющий объединением «Краснодарнефть», трестом «Ишимбайнефть», главный инженер «Башнефтекомбинат»(1940).
Один из участников открытия Кинзебулатовского месторождения нефти. По воспоминаниям Н. Н. Байбакова,

«За открытие месторождения были оценены заслуги геологов А. Трофимука, Х. Сырова, И. Сирика, Е. Скворцовой. Особо отмечены усилия начальника „Башнефтекомбината“ С. Кувыкина, управляющего трестом „Ишимбайнефть“ И. Голодова, директора конторы бурения Г. Степанянца. Буровой мастер М. Голиков был награждён орденом Ленина, главный инженер треста „Ишимбайнефть“ К. Байрак — орденом „Знак Почета“.»

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1952) — за открытие и разведку месторождений нефти.

В 1952 году были названы лауреаты Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1951 год. В Постановлениях Совета Министров СССР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся изобретенияи коренные усовершенствования методов производственной работы за 1951 год» (опубликовано в газете «Правда» 14 марта 1952 года) были отмечены:

Мустафинов, Ахмед Нюрмухамедович, руководитель работы, Шабанов, Сергей Капитонович, Шешин, Пётр Иванович, Шаповалов, Георгий Александрович, Невский, Дмитрий Арсеньевич, Голодов, Иван Иванович, Задов, Лазарь Павлович, Калинин, Василий Ильич, Гришин, Григорий Леонтьевич, инженеры-геологи, — за открытие и разведку месторождения нефти

Литература 
Исследователи земли Ишимбайской//сост. Г. Вахитова. — Ишимбай: МБУК ИЦБС ИКБ, 2011.- 40 с.

Война. Народ. Победа. 1941—1945. Воспоминания и очерки. Кн. I, II/Данишевский И. М. (сост.). М.:1976. Том 2.

Примечания

Литература 
Шарафутдинов О. Б., Уткин Ю. В. Линия судьбы / О. Б. Шарафутдинов, Ю. В. Уткин.-М.: Гелиос, 2002.-192с.

Персоналии:Краснодарнефть
Персоналии:Ишимбайнефть
Заместители министров СССР